La squadriglia degli eroi  (The Legion of the Condemned) – film del 1928 diretto da William A. Wellman
La squadriglia degli eroi  (Pour le Mérite) – film del 1938 diretto da Karl Ritter